Velika nagrada Mehike 1968 je bila dvanajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 3. novembra 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 10
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 65
| 1:56:43,95
| 3
| 9
|-
! 2
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 65
| + 1:19,32
| 9
| 6
|-
! 3
| 11
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 65
| + 1:40,65
| 14
| 4
|-
! 4
| 8
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 65
| + 1:41,09
| 12
| 3
|-
! 5
| 17
|  Jo Bonnier
| Honda
| 64
| +1 krog
| 18
| 2
|-
! 6
| 16
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 64
| +1 krog
| 1
| 1
|-
! 7
| 15
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 64
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 18
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 63
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 9
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 62
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 10
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 59
| Pritisk olja
| 8
|  
|-
! Ods
| 23
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 57
| Vžig
| 16
|  
|-
! Ods
| 14
|  Dan Gurney
| McLaren-Ford
| 28
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 22
|  Piers Courage
| BRM
| 25
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 19
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 21
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  John Surtees
| Honda
| 17
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 6
|  Chris Amon
| Ferrari
| 16
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 12
|  Moises Solana
| Lotus-Ford
| 14
| Krilca
| 11
|  
|-
! Ods
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 10
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 10
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 3
| Vžig
| 15
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 2
| Vžig
| 10
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968